Boeijink-Huppel, scholtengoed/boerderij in Winterswijk
 Boeijink-Ratum, scholtengoed in Winterswijk, met boerderij De Meesterkok
 Jenneke Boeijink, Nederlands filmmaakster en psychologe